Алекса́ндр Ви́кторович Бычено́к (; ) — белорусский футболист, полузащитник. Спортивный директор клуба «Ислочь».

Карьера

Клубная 
Воспитанник СДЮШОР-7 города Могилёва.

Профессиональную карьеру начал в могилёвском «Днепре» в 2002 году. После 4-х сезонов в команде решился на переход в солигорский «Шахтёр», однако через 3 года возвращается обратно. В 2010 году провёл 7 матчей за «Днепр» в квалификационном раунде Лиги Европы 2010/11. 23 декабря 2010 года заключил 3-летнее соглашение с минским «Динамо». В июле 2012 года казахстанский клуб «Кайрат» арендовал Быченка до конца сезона с правом на выкуп. После возвращения из аренды, игрок остался в «Динамо». Сезон 2013 Быченок провёл в основной команде, нередко появляясь в стартовом составе. Всего за «Динамо» провёл 76 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. В январе 2014 в связи с истечением срока контракта игрок покинул столичный клуб. В период с 2015 по 2017 год — игрок литовского «Тракая».

В начале 2018 года Быченок подписал трудовое соглашение с клубом «Ислочь». 2 декабря 2018 года состоялся матч 30 тура высшей лиги, в котором «Ислочь» обыграла могилевский «Днепр» (3:2). Эта игра стала особенной для футболиста, так как она стала для него 500-й на высшем уровне. Таким образом, Александр Быченок вошел в Клуб Сергея Алейникова.  Это популярное неофициальное сообщество объединяет белорусских игроков, заглянувших за своеобразный футбольный горизонт, а именно —  преодолевших полутысячный рубеж поединков на высшем уровне. 

В апреле 2019 года не играл из-за травмы, позднее стал появляться в составе, чередуя выход в стартовом составе и со скамейки запасных. В ноябре 2019 года продлил контракт с «Ислочью». В 2020 году стал чаще выходить на замену.

В декабре 2020 года завершил карьеру.

Карьера футбольного функционера 
В январе 2021 года занял должность спортивного директора «Ислочи».

В сборной 
В 2011 году вызывался в национальную и олимпийскую сборные Беларуси.

Достижения 
 «Шахтёр» (Солигорск)
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2006, 2007
 «Днепр» (Могилёв)
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2009
 «Динамо» (Минск)
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2012, 2013
 «Тракай»
 Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2015, 2016
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск)
 Профиль на официальном сайте ФК «Ислочь»

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Ритеряй»
Игроки ФК «Ислочь»